Сезон 2017/18 Чешской экстралиги — 25-й чемпионат Чешской экстралиги. Чемпионом второй год подряд стал клуб «Комета Брно», обыгравший в финале плей-офф «Оцеларжи Тршинец».

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 6 лучших команд сразу выходили в плей-офф. Команды, занявшие места с 7 по 10, в сериях до 3-х побед выявляли двух последних участников 1/4 финала. Начиная с 1/4 финала, серии игрались до 4-х побед. Чемпионом второй год подряд стал клуб «Комета Брно», обыгравший в финале плей-офф «Оцеларжи Тршинец». Бронзовым призёром стала команда «Шкода Пльзень».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Предварительный раунд 
Били Тигржи Либерец — Спарта Прага — 3:0 (3:2 ОТ, 4:1, 4:1)

Оломоуц — Злин — 3:1 (3:2, 1:3, 2:1, 3:2)

Четвертьфиналы 
Шкода Пльзень — Оломоуц — 4:1 (2:3 Б, 4:2, 4:3, 2:0, 5:0)

Маунтфилд Градец-Кралове — Били Тигржи Либерец — 4:3 (3:2 ОТ, 3:1, 2:4, 0:3, 1:2, 2:1, 2:1)

Оцеларжи Тршинец — Динамо Пардубице — 4:3 (3:2 Б, 4:1, 2:3, 0:3, 3:2, 3:6, 8:1)

Витковице — Комета Брно — 0:4 (2:3 ОТ, 2:3, 0:4, 1:3)

Полуфиналы 
Шкода Пльзень — Комета Брно — 1:4 (2:3, 1:4, 2:3, 2:1, 2:6)

Маунтфилд Градец-Кралове — Оцеларжи Тршинец — 2:4 (1:4, 1:2, 1:5, 2:1 ОТ, 3:2 ОТ, 1:2 ОТ)

Финал 
Оцеларжи Тршинец — Комета Брно — 1:4 (5:1, 2:3, 2:3, 2:5, 1:4)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 
1.Томаш Мертл (Пльзень) — 30 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Марек Чилиак, Марек Лангхамер, Карел Веймелка

Защитники

Якуб Крейчик, Ондржей Немец, Ян Штенцел, Михал Баринка, Томаш Малец, Михал Гулаши, Томаш Бартейс

Нападающие

Мартин Эрат, Леош Чермак, Мартин Затёвич, Петр Холик, Томаш Винцоур, Мартин Нечас, Гинек Зогорна, Радим Зогорна, Марцел Гашчак, Александр Малле, Томаш Вондрачек, Ян Грушка, Мартин Дочекал, Любош Горки

Тренер — Либор Забрански

Турнир за 11-14 места 

Команды, занявшие на 1-м этапе места с 11 по 14, играли между собой в 2-х круговом турнире. Очки, набранные на 1-м этапе, учитывались. Команды, занявшие 11 и 12 места, сохраняли право участия в Экстралиге в следующем сезоне.

Переходный турнир 
Команды, занявшие 13 и 14 места в Экстралиге, играли 4-х круговой турнир с двумя лучшими командами первой лиги. Первые две команды по итогам переходного турнира получали право играть в Экстралиге в следующем сезоне.

Ссылки 
 Статистика регулярного чемпионата 2017/18
 Статистика плей-офф 2017/18

Чешская экстралига
2017 год в хоккее
2018 год в хоккее